Vartijasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vartijasaari (ö i Södra Österbotten), Järviseutu, 
 Vartijasaari (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar